«Как я был самостоятельным» — рассказ Юрия Сотника о школьниках, опубликованный в 1958 году, а также:
 Как я был самостоятельным (фильм, 1962) — советский фильм 1962 года по одноимённому рассказу Юрия Сотника
 Как я был самостоятельным (фильм, 1987) — советский короткометражный фильм 1987 года по одноимённому рассказу Юрия Сотника